Александр Сафронов:
 
 Сафронов, Александр Николаевич (1922—1982) — советский художник и скульптор.
 Сафронов, Александр Семёнович (1903—1964) — советский актёр и режиссёр, заслуженный артист РСФСР, режиссёр Калининского театра драмы. 
 Сафронов, Александр Федотович (1941—2017) — советский и российский геолог.
 Сафронов Александр Яковлевич (1923—2007) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.